Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2007/2008 стартовал 5 февраля 2008 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги.

Сетка плей-офф

1/8 финала

ЦСКА — Халкон Авенида — 2 — 0

УГМК — Лилль Метрополь — 2 — 0

Фенербахче — Висла Кэн-Пак — 2 — 0

Бурж Баскет — МКВ Евролизинг — 2 — 0

Спартак — ТЕО — 2 — 0

Рос Касарес — УСВО — 2 — 1

Гамбринус — МиЗо Печ 2010 — 2 — 1

Динамо — Лотос — 2 — 0

1/4 финала

ЦСКА — УГМК — 0 — 2

Бурж Баскет — Фенербахче — 2 — 0

Спартак — Динамо — 2 — 0

Рос Касарес — Гамбринус — 1 — 2

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА 2007/08 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2007/08

Женская Евролига
2008 год в баскетболе